Abbath — дебютный альбом норвежской блэк-метал-группы Abbath, изданный в 2016 году на лейбле Season of Mist.

Список композиций

Участники 
 Abbath — гитара, вокал, бас-гитара «Riding on the Wind»
 King ov Hell — бас-гитара (кроме «Riding on the Wind»)
 Creature — ударные

Чарты

Примечания 

Дебютные альбомы 2016 года
Альбомы Abbath
Альбомы Season of Mist